Балахо́вский — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Балаховский, Даниил Григорьевич (Герцевич, 1883—1931) — российский сахарозаводчик, меценат.
 Балаховский, Игорь Сергеевич (1925—2018) — советский и российский физиолог.
 Балаховский, Сергей Данилович (1896—1957) — советский биохимик.